Das Herreneinzel der US Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der vom 29. August bis 11. September 2022 stattfand.

Titelverteidiger war Daniil Medwedew, der im Vorjahr durch einen Dreisatzsieg im Finale gegen Novak Đoković seinen ersten Grand-Slam-Titel gewann, aber diesmal im Achtelfinale scheiterte. Seit 2008 konnte kein Tennisspieler mehr seinen US-Open-Sieg verteidigen.

In diesem Jahr gewann Carlos Alcaraz durch einen 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3-Sieg im Finale über Casper Ruud seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 26. August 2022 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 

Herreneinzel
2022